Thomas Brassey kan syfta på: 

*Thomas Brassey (1805–1870), engelsk järnvägsbyggare
Thomas Brassey, 1:e earl Brassey (1836–1918), brittisk liberal politiker
Thomas Brassey, 2:e earl Brassey (1863–1919), redaktör av The Naval Annual